Алексей Аввакумович Наумов (1840—1895) — русский жанровый живописец.

Посещал воскресные классы Санкт-Петербургской рисовальной школы для приходящих, состоявшей в ведомстве министерства финансов (позже рисовальная школа общества поощрения художников), и с 1859 г. учился в Императорской академии художеств. Получив от неё, в 1868 г., малую серебряную медаль за успехи в рисовании, был выпущен в 1872 г. со званием классного художника 3-й степени, а затем повышен, в 1873 г., в классные художники 2-й степени за Этюд с натуры, изображающей деревенского портного. Эта картина экспонировалась на выставке в Лондоне, где была удостоена серебряной медали. В 1874 году Наумов получил звание классного художника 1-й степени за картины Курная изба и Монах капуцин. Художник участвовал во Всемирной выставке 1876 года в Филадельфии, США, где выставил картины Курная изба (1874), Подпасок, Сиротка, Проводы Масленицы в Тифлисе (1876).

Наумов обратил на себя внимание двумя картинами: Белинский перед смертью (1882) и Дуэль Пушкина (1884, в Императорском Александровском лицее), благодаря интересности их содержания и добросовестности исполнения. Из прочих его произведений наиболее удачны: Курная изба (1874), Проводы масленицы в Тифлисе (1876) и Старый друг (1889; принадлежит академии художеств), Келья в Чудовском монастыре, за которую художник был удостоен премии Императорского Общества поощрения художников. В музеях сохраняются его работы Старик-еврей читающий письмо и другие. Работы Наумова также представлены в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге. Помимо жанровой живописи Алексей Наумов писал портреты и образа для церквей, а также занимался преподаванием рисования в разных учебных заведениях.

Был утверждён штатным преподавателем рисования 2-й Санкт-Петербургской гимназии 20 сентября 1894 года.
Умер  года. Похоронен на Митрофаниевском кладбище в Санкт-Петербурге.

Примечания

Ссылки 
 
 Наумов Алексей Аввакумович // Энциклопедический словарь Гранат: В 58 т. — М., 1910—1948. — Т. 30. — С. 53

Выпускники Императорской Академии художеств
Похороненные на Митрофаниевском кладбище
Художники России XIX века
Преподаватели Второй Санкт-Петербургской гимназии